Fotoelement, element światłoczuły – element obwodu elektrycznego zmieniający swoje właściwości (najczęściej rezystancję) pod wpływem padającego na niego światła.

Do fotoelementów należą, między innymi, fotorezystory, fotodiody i fototranzystory.